Lösch:
 August Lösch
 Claudia Lösch
 Dorothea Maria Lösch

Se även 
 Claudia Losch

Tyska efternamn